

Chimica
Pirene – idrocarburico policiclico aromatico

Mitologia greca
Pirene – figlia di Bebricio
Pirene – madre di Cicno
Pirene – naiade, madre di Leche e Cencrea
Pirene – una delle Danaidi, moglie dell'egittide Agattolemo
Pirene – altro nome della ninfa Cirene